Jan Goossens (Belgisch voetballer) (1914-2001), een Belgisch voetballer
 Jan Goossens (dialectoloog) (1930-), een Belgisch linguïst, dialectoloog en filoloog
 Jan Goossens (Nederlands voetballer) (1958-), een Nederlands voetballer
 Jan Goossens (dramaturg) (1971-), een Vlaams dramaturg